Р120:
 Р120 — старое обозначение региональной трассы Орёл — Ефремов.
 Р120 — новое (c 2017 года) обозначение федеральной трассы А141 Рудня — Орёл.